La Madonna col Bambino – titolo di numerose opere d'arte, ispirate alle figure della Madonna e di Gesù bambino.

Beato Angelico 
 Madonna col Bambino – tempera su tavola di Beato Angelico, conservato al Museo nazionale di San Marco, Firenze
Madonna col Bambino – tempera e oro su tavola attribuita a Beato Angelico, conservato agli Uffizi, Firenze

Botticelli 
Madonna col Bambino – conservato al Musée du Petit Palais di Avignone
Madonna col Bambino e un angelo – dipinto conservato nel Museo Fesch di Ajaccio
Madonna col Bambino e due angeli – dipinto conservato nel Museo di Capodimonte a Napoli
Madonna col Bambino e due angeli – dipinto conservato nel Museo di Belle Arti di Strasburgo

Giovanni Bellini

Madonna col Bambino 
Madonna col Bambino benedicente – dipinto, conservato nella Pinacoteca di Brera, Milano
Madonna col Bambino (Madonna Trivulzio) – dipinto, conservato nella Pinacoteca del Castello Sforzesco, Milano
Madonna col Bambino benedicente – dipinto, conservato nel Detroit Institute of Arts
Madonna col Bambino – dipinto, conservato nella Pinacoteca Malaspina, Pavia
Madonna col Bambino – dipinto, conservato nella Galleria Borghese, Roma
Madonna col Bambino benedicente (Madonna del Pollica) – dipinto, conservato nelle Gallerie dell'Accademia, Venezia
Madonna col Bambino – dipinto, conservato nel Museo di Castelvecchio, Verona
Madonna col Bambino benedicente (Madonna Contarini) – dipinto, conservato nelle Gallerie dell'Accademia, Venezia
Madonna col Bambino (Madonna degli Alberetti) – dipinto, conservato nelle Gallerie dell'Accademia, Venezia
Madonna col Bambino (Madonna di Alzano, Madonna della Pera o Madonna Morelli) – dipinto, conservato all'Accademia Carrara, Bergamo
Madonna col Bambino (Madonna Frizzoni) – dipinto, conservato al Museo Correr, Venezia
Madonna in trono che adora il Bambino dormiente (Madonna della Milizia da Mar) – dipinto, conservato nelle Gallerie dell'Accademia, Venezia
Madonna col Bambino (Madonna Lehman) – dipinto, conservato al Metropolitan Museum of Art, New York 
Madonna col Bambino (Madonna Lochis) – dipinto, conservato all'Accademia Carrara, Bergamo
Madonna col Bambino (Madonna Willys) – dipinto, conservato nel Museo d'Arte di San Paolo, São Paulo
Madonna col Bambino (Madonna del Prato) – dipinto, conservato nella National Gallery, Londra

Madonna col Bambino e altre figure 

 Madonna col Bambino tra le sante Caterina e Maria Maddalena – dipinto, conservato nelle Gallerie dell'Accademia, Venezia
 Madonna col Bambino tra le sante Maria Maddalena e Orsola – conservato nel Museo del Prado, Madrid
 Madonna col Bambino, quattro santi e un donatore (Sacra Conversazione Dolfin) – conservato nella Chiesa di San Francesco della Vigna, Venezia
 Madonna col Bambino (Madonna dai Cherubini rossi) – dipinto, conservato nelle Gallerie dell'Accademia, Venezia

Cima da Conegliano 
 Madonna col Bambino – conservato al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo, Russia
 Madonna col Bambino – conservato al North Carolina Museum of Art di Raleigh
 Madonna col Bambino – conservato al California Palace of the Legion of Honor di San Francisco
 Madonna col Bambino – conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze
 Madonna col Bambino – proprietà di un collezionista privato
 Madonna col Bambino – dipinto del 1496–1499 conservato alla National Gallery di Londra
 Madonna col Bambino – dipinto del 1499–1502 conservato nella National Gallery di Londra
 Madonna col Bambino – dipinto del 1505 conservato alla National Gallery di Londra
 Madonna col Bambino – conservato al County Museum of Art di Los Angeles
 Madonna col Bambino – conservato al Museo del Louvre di Parigi
 Madonna col Bambino – conservato al Petit Palais di Parigi
 Madonna col Bambino – conservato nel Philadelphia Museum of Art
 Madonna col Bambino – conservato nel Detroit Institute of Arts
 Madonna col Bambino – conservato nel Museo nazionale atestino di Este
 Madonna col Bambino – conservato al Museo civico di Palazzo Elti di Gemona del Friuli
 Madonna col Bambino – conservato alla Holburne Museum of Art di Bath
 Madonna col Bambino – conservato al National Museum of Wales di Cardiff
 Madonna col Bambino – conservato al Rijksmuseum di Amsterdam
 Madonna col Bambino – conservato alla Pinacoteca nazionale di Bologna
 Madonna col Bambino – conservato al Minneapolis Institute of Art

Carlo Crivelli

Madonna col Bambino 
Madonna col Bambino – 1470 circa, tempera su tavola trasportato su tela, Macerata, Palazzo Buonaccorsi
Madonna in trono col Bambino – dipinto conservato a Bruxelles, Musées Royaux des Beaux–Arts de Belgique, parte del Polittico di Montefiore dell'Aso
Madonna che allatta il Bambino – dipinto conservato a Corridonia, Pinacoteca parrocchiale
Madonna col Bambino – dipinto conservato a Londra, National Gallery, parte del Polittico di San Domenico di Ascoli Piceno o del Polittico del 1476
Madonna col Bambino – dipinto conservato a Budapest, Szépművészeti Múzeum, parte del Polittico di San Domenico di Ascoli Piceno o del Polittico del 1476
Madonna col Bambino che regge una mela – dipinto conservato a Londra, Victoria and Albert Museum
Madonna col Bambino – dipinto conservato ad Ancona, Pinacoteca civica Francesco Podesti
Madonna col Bambino che stringe un fringuello – dipinto conservato a Milano, Pinacoteca di Brera (parte del Polittico di San Domenico di Camerino)
Madonna col Bambino – dipinto conservato a New York, collezione Duveen (?)

Madonna col Bambino ed altre figure 
Madonna col Bambino e due angeli (attr.) – dipinto conservato a Zagabria, collezione Cata Dujšin–Ribar
Madonna col Bambino e due angeli (attr.) – dipinto conservato a New York, collezione Bayer
Madonna col Bambino e un piccolo frate francescano orante – dipinto conservato a Roma, Pinacoteca vaticana
Madonna in trono col Bambino che consegna a san Pietro le chiavi del Paradiso tra santi – dipinto conservato a Berlino, Gemäldegalerie, parte del Polittico di San Lorenzo in Castel San Pietro
Madonna col Bambino tra i santi Francesco e Bernardino con piccolo donatore orante – dipinto conservato a Baltimora, Walters Art Museum
Madonna col Bambino in trono tra i santi Francesco e Sebastiano – dipinto conservato a Londra, National Gallery

Donatello 
Madonna col Bambino – scultura conservata nella Basilica del Santo a Padova
Madonna col Bambino – scultura conservata nella Chiesa di San Francesco a Citerna
Madonna col Bambino – scultura in terracotta di Donatello esposta al Museo del Louvre di Parigi

Gentile da Fabriano 
Madonna col Bambino – dipinto conservato nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara
Madonna col Bambino – dipinto conservato nella Collezione Berenson di Villa I Tatti a Settignano (Firenze)
Madonna col Bambino – dipinto conservato nella National Gallery of Art di Washington

Filippo Lippi 
Madonna col Bambino – dipinto conservato alla Fondazione Magnani–Rocca di Parma
Madonna col Bambino – dipinto conservato a Palazzo Medici Riccardi a Firenze
Madonna col Bambino – dipinto conservato a Palazzo degli Alberti a Prato
Madonna col Bambino – dipinto conservato a Alte Pinakothek di Monaco di Baviera
Madonna col Bambino – dipinto conservato allo Utah Museum of Fine Arts di Salt Lake City
Madonna col Bambino – dipinto conservato alla National Gallery of Art di Washington D.C.
Madonna col Bambino e angeli  (Lippina) – dipinto conservato nella Galleria degli Uffizi a FirenzePala del Noviziato (Madonna col Bambino e Santi) – dipinto conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze.
Madonna col Bambino in trono (Madonna di Tarquinia) – dipinto conservato nella Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini a RomaMadonna col Bambino in trono e due angeli – dipinto conservato al Metropolitan Museum of Art di New York
Madonna col Bambino, santi, angeli e donatore – dipinto conservato alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

 Michelangelo Madonna col Bambino – scultura, meglio noto come Madonna di BrugesMadonna della Scala – scultura conservata presso Casa Buonarroti, FirenzeMadonna Medici – scultura conservata nella Sagrestia Nuova, FirenzeMadonna col Bambino – disegno su carta conservato presso Casa Buonarroti, Firenze)

 Perugino Madonna col Bambino – dipinto conservato nel Museo Puškin delle belle arti di MoscaMadonna col Bambino – dipinto conservato nella Galleria Borghese di RomaMadonna col Bambino – dipinto conservato nel Fitzwilliam Museum di CambridgeMadonna col Bambino – dipinto conservato nella National Gallery di Washington.

 Raffaello Madonna col Bambino – dipinto conservato al Norton Simon Museum di PasadenaMadonna col Bambino e san Giovannino (Madonna della Seggiola) – dipinto conservato nel Palazzo Pitti di FirenzeMadonna col Bambino e san Giovannino (Madonna del prato) – dipinto conservato nel Kunsthistorisches Museum di ViennaMadonna col Bambino e san Giovannino (Madonna della Tenda) – dipinto conservato nella Alte Pinakothek di Monaco di BavieraMadonna col Bambino e san Giovannino – dipinto conservato nei Musei statali di Berlino a BerlinoMadonna col Bambino, san Giovannino e un santo bambino (Madonna Terranuova) – dipinto conservato nei Musei statali di BerlinoMadonna col Bambino e i santi Gerolamo e Francesco – dipinto conservato ai Musei statali di BerlinoMadonna leggente col bambino (Madonna Solly) – dipinto conservato nei Musei statali di BerlinoMadonna col Bambino Fra San Giovanni Battista e San Nicola di Bari (Pala Ansidei) – dipinto conservato alla National Gallery di LondraMadonna col Bambino, San Giuseppe, Sant'Anna e San Giovannino (Sacra Famiglia Canigiani) – dipinto conservato alla Alte Pinakothek di Monaco di BavieraMadonna col Bambino e Santi Giovanni Battista, Francesco, Gerolamo e il donatore Sigismondo de' Conti (Madonna di Foligno) – dipinto conservato ai Musei VaticaniMadonna col Bambino e San Giuseppe (Madonna del Velo) – dipinto conservato al Musée Condé di ChantillyMadonna della Seggiola – dipinto conservato nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze.

 Altre 
 Madonna col Bambino – scultura di Filippo Brunelleschi
 Madonna col Bambino – dipinto di Neroccio di Bartolomeo de' Landi 1490 circa
 Madonna col Bambino – dipinto di Alonso Berruguete databile al 1515
 Madonna col Bambino – dipinto di Ambrogio Lorenzetti databile al 1320–1330
 Madonna col Bambino – dipinto di Andrea Vanni databile al 1390–1400
 Madonna col Bambino – dipinto di Andrea del Sarto
 Madonna col Bambino – dipinto di Andrea d'Assisi
 Madonna col Bambino – dipinto di Antonio Filocamo
 Madonna col Bambino – dipinto di Artemisia Gentileschi
 Madonna col Bambino – dipinto di Marco Basaiti
 Madonna col Bambino – dipinto di Lazzaro Bastiani
 Madonna col Bambino – dipinto di Benvenuto di Giovanni eseguito tra il 1474 e il 1475
 Madonna col Bambino – dipinto di Bergognone databile al 1488–1490
 Madonna col Bambino – dipinto di Berlinghiero Berlinghieri databile al 1230–1235 circa
 Madonna col Bambino – scultura di Pietro Bussolo
 Madonna col Bambino – dipinto attribuito a Correggio databile al 1512–1514
 Madonna col Bambino – dipinto di Domenico Veneziano databile al 1445–1450 circa
 Madonna col Bambino – pala a olio attribuita a Francesco Vecellio realizzata approssimativamente tra il 1517 e il 1520
 Madonna col Bambino – dipinto di Gentile da Fabriano databile al 1424
 Madonna col Bambino – dipinto di Giovanni Antonio Boltraffio databile a fine decennio del quattrocento
 Madonna col Bambino – dipinto di Giotto databile al 1325–1330
 Madonna col Bambino – dipinto di Jacobello del Fiore realizzato circa nel 1410
 Madonna col Bambino – dipinto di Jacopo Bellini databile al 1450
 Madonna col Bambino – dipinto di un seguace di Giovanni Antonio Boltraffio eseguito probabilmente verso il 1500
 Madonna col Bambino – trittico di Maestro di San Martino alla Palma
 Madonna col Bambino – dipinto di Andrea Mantegna databile al 1490–1500
 Madonna col Bambino – incisione a bulino e puntasecca su carta di Andrea Mantegna databile al 1480–1485
 Madonna col Bambino – dipinto di Paolo Uccello databile al 1445
 Madonna col Bambino – dipinto di Rogier van der Weyden realizzato circa nel 1454
 Madonna col Bambino – dipinto del Sassoferrato databile alla metà del XVII secolo
 Madonna col Bambino – dipinto di Luca Signorelli databile al 1492–1493
 Madonna col Bambino – dipinto di Francesco Squarcione
 Madonna col Bambino – dipinto di Anton van Dyck realizzato circa nel 1621–1627
 Madonna col Bambino – statua in terracotta policroma di Elia della Marra, XV secolo
 Madonna col Bambino – statua in terracotta di Elia della Marra, XV secolo
 Madonna col Bambino in trono – dipinto di Bartolomeo Vivarini  datato nel 1485
 Madonna con Bambino e santi'' – dipinto di Bernardino Licinio datato 1335